Czesław Czapliński (1904–1993) – polski działacz oświatowy na emigracji
 Czesław Czapliński (ur. 1953) – polski artysta fotograf